Потери вследствие вторжения России на Украину включают граждан России, Украины, граждан самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также граждан других государств, погибших в ходе боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года. Также имеют место значительные материальные потери всех сторон конфликта: от военной техники до объектов инфраструктуры.

По оценке CSIS, на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляют 200—250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных ДНР и ЛНР и наемников ЧВК «Вагнер»). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой вместе взятых. Темп потерь также значительно превышает потери в прошлых войнах — в Чечне российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5-5,8 тысяч убитых в месяц.

Общий обзор потерь убитыми и ранеными

Сложности подсчёта 
Все потери вооружённых сил РФ засекречены. Не всех погибших удаётся вынести с поля боя. После нескольких случаев, когда под видом похоронных команд под Бахмутом ЧВК пробовали захватить украинские позиции, сбором убитых россиянам заниматься больше не дают. Валентина Мельникова считает, что с самого начала конфликта с российской стороны не был организован сбор тел погибших на поле боя. Она не исключает, что «общий бардак — просто традиция российской армии». По её утверждениям, «данные о числе погибших в Афганистане до сих пор очень спорны, а сведений по Второй чеченской кампании в открытом доступе нет совсем», «те, кто пропал весной 2022 года, — уже вряд ли найдутся», «информация украинской стороны часто она подкрепляется документами, фото или видеофиксацией», «ВСУ собирают убитых российских солдат, оставшихся на освобождённых территориях или просто в зоне боевых действий», «периодически их захоранивают, потому что просто негде держать трупы», «централизованного обмена убитыми не происходит», с российской стороны «тела закапывались бессистемно или сваливали в овраги, присыпая землей». Например, жители Херсона рассказали журналистам The Guardian о том, как во время оккупации российские военные выбрасывали тела своих погибших сослуживцев на местную свалку и сжигали их там.

Информация с украинской стороны

Потери украинской стороны 

Украинская сторона информирует о собственных потерях нерегулярно и не в полном объёме. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что цифры потерь до окончания военных действий полностью озвучены не будут, так как представляют собой государственную тайну. В целом, согласно сделанному 29 марта заявлению Арестовича, потери украинской стороны «гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие».

Согласно обращению президента Украины Владимира Зеленского от 25 февраля, по предварительным оценкам военные потери со стороны Украины за первый день боевых действий составили 137 человек убитыми, включая 10 офицеров, и ещё 316 ранеными. 12 марта 2022 года он заявил о гибели около 1300 военнослужащих. 15 апреля в интервью CNN Зеленский оценил число погибших украинских военнослужащих в 2500—3000 человек, а раненых — примерно в 10 тысяч.

Главная база ВМС Украины в Очакове дважды подвергалась обстрелу.  ГСЧС Украины заявила об ударе российской авиации по базе, в результате которого произошёл масштабный пожар.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все 13 украинских солдат, составлявшие пограничный гарнизон и погибшие при обороне острова будут награждены званием «Герой Украины» посмертно. 28 февраля ВМС ВСУ признали, что все военнослужащие ВМС гарнизона острова Змеиный живы и находятся в плену у российских вооружённых сил.

26 февраля ВМС Украины вывело из строя свой крупнейший боевой корабль — находившийся на плановом ремонте небоеспособный флагман флота фрегат «Гетман Сагайдачный» (водоизмещение 3650 тонн) был затоплен собственными силами в Николаеве во избежание захвата российскими войсками.

3 марта, по заявлению мэра города Южный, в районе Одессы ракетой с российского самолёта был потоплен патрульный катер ВМС Украины американской постройки Р190 Славянск (класс Island, водоизмещение 168 тонн, во флоте США имел обозначение WPB-1321), часть экипажа спасена, часть заявлена пропавшей без вести.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что за время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных.

В середине августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала российского вторжения погибли почти девять тысяч украинских военнослужащих.

1 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сославшись на данные Генштаба ВСУ заявил, что с начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих.

Потери российской стороны 
28 февраля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Совете безопасности ООН заявил, что более 200 военных взято в плен. По сообщению вице-премьер министра Украины Ирины Верещук по состоянию на 19 марта количество военнопленных ВС РФ составило 562 человека.

6 марта, как заявлялось, огнём РСЗО был повреждён некий неизвестный корабль. Украинский 24 канал заявил, ссылаясь на представителя Оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука, что повреждённым кораблём предположительно мог оказаться патрульный корвет проекта 22160 «Василий Быков». Позже ряд украинских СМИ со слов того же представителя Оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука утверждал, что корабль затонул уже в светлое время суток.

9 марта бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант  заявил что российские потери уже превышают потери от двух Чеченских войн, и приближаются к потерям Советского Союза в Афганской войне.

По состоянию на утро 15 апреля, по сообщению Генерального штаба ВСУ, российские военные потери составили около  личного состава ранеными и убитыми, а также 163 самолёта, 144 вертолёта, 135 БПЛА оперативно-тактического уровня, 66 средств ПВО, 4 ТРК/ОТРК, 122 РСЗО, 366 артиллерийских систем, 756 танков, 1976 ББМ, 25 единиц спецтехники, 1443 военных автомобиля, 76 цистерн с ГСМ, 5 кораблей и 3 катера.

Алексей Арестович в интервью 17 апреля 2022 года озвучил число примерно в 20 тысяч человек потерь убитыми и ранеными среди мобилизованных в ОРДЛО.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько по состоянию на 3 июля 2022 года зафиксировал в российских СМИ имена 4350 российских солдат, которых публично похоронили или официально признали уничтоженными в самой России. Похоронки зафиксированы в 2354 населённых пунктах.

Украинская сторона делала заявления о гибели нескольких российских высших офицеров, не подтверждавшихся или опровергавшихся Россией.
 8 марта — ГУР Министерства обороны Украины сообщило о гибели под Харьковом начальника штаба и первого заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа ВС РФ генерал-майора Виталия Герасимова.
 11 марта — Министерство обороны Украины сообщило о гибели командующего 29-й армией Восточного военного округа ВС РФ генерал-майора Андрея Колесникова.
 15 марта — бойцы батальона «Азов» сообщили о гибели под Мариуполем генерал-майора, неидентифицированного по причине отсутствия документов. Эту информацию озвучил в своём выступлении Президент Украины Владимир Зеленский. Позднее из сообщения советника министра МВД Украины Антона Геращенко стало известно, что в неизвестном убитом был опознан командующий 150-й мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Митяев.
 18 марта — Генеральный штаб ВСУ сообщил о гибели под Николаевом командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева
 25 марта — Генштаб ВСУ сообщил о гибели в Чернобаевке командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
 29 апреля — Генштаб ВСУ сообщил о гибели под Изюмом генерал-майора Андрея Симонова

Также ГУР Министерства обороны Украины сообщило о смерти 26 февраля чеченского генерала Магомеда Тушаева.

Обращение в Красный Крест 
26 февраля  Сергей Кислица обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой облегчить репатриацию «тысяч тел российских солдат», погибших в ходе вторжения, приложив к заявлению график, на котором было указано 3,5 тысяч погибших.

Постоянный наблюдатель Красного Креста при ООН Летиция Куртуа (Laetitia Courtois) заявила в ответ, что МККК не может подтвердить количество погибших, но может выступить «нейтральным посредником» при возвращении тел погибших и в других гуманитарных вопросах, таких как выяснение судьбы пропавших без вести, воссоединение семей и действия по защите задержанных «в рамках возможного».

Информация с российской стороны

Потери российской стороны 

С середины 2010-х годов данные, раскрывающие потери Министерства обороны Российской Федерации в мирное время при проведении специальных операций, включены в перечень сведений, являющихся государственной тайной. Их публикация средствами массовой информации преследуется по закону как уголовное преступление, а публикация частными лицами блокируется. В связи с этим данные о потерях российской стороны в украинском конфликте в российских СМИ могут не появляться совсем или появляться в неполном виде.

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил (25 февраля 2022, 15:30), что при захвате аэродрома Гостомель «потерь в Вооружённых силах России нет».

26 февраля 2022 в России впервые признали гибель первого российского военного на Украине, причём это было сделано не центральной властью, а региональной — главой Дагестана. Погибшему позднее было присвоено звание Героя Российской Федерации. В последующие дни ещё были единичные признания, сделанные властями регионального уровня. 2 марта 2022 года Минобороны России впервые обнародовало данные по военным потерям России в Украине — 498 убитых и 1597 раненых.

4 марта 2022 ДНР впервые с 24 февраля сообщило статистику потерь своей армии, утверждая, что погибли 47 бойцов, ранены — 406. По состоянию на 22 декабря сообщается о 4163 убитых и  раненых, после чего власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

14 марта официальная газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда» сообщила, что около 1,4 тыс. российских военных, ранее получивших ранения, выписаны из медицинских учреждений и отправлены на реабилитацию.

25 марта Министерство обороны РФ заявило, что за время военных действий российские войска потеряли 1351 человека убитыми и 3825 ранеными. При этом потери росгвардии, ОМОНа и полиции считаются отдельно, потому что они подчиняются МВД, а не МО России. И здесь также не учтены потери отрядов ополчения из ОРДЛО, формально выступающих как отдельная сторона конфликта.

7 апреля 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе войны на Украине, однако точное количество погибших и раненых не назвал: «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас».

7 мая 2022 года на брифинге в кабмине Республики Татарстан по случаю подготовки ко Дню Победы глава республики Рустам Миниханов сообщил, что во время «спецоперации» погибли 62 военнослужащих из Татарстана.

1 июня 2022 года председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в результате изменения подхода к ведению боевых действий российская армия практически перестала терять людей, чем и вызвано то, что в последний раз информация о потерях обнародовалась в марте. В начале июля сообщается, что суды РФ обязывают СМИ удалять сообщения о погибших российских военнослужащих на Украине, ссылаясь на то, что эта информация «раскрывает потери личного состава в период проведения специальных операций», а также «противоречит нормам закона, подрывает основы конституционного строя и нравственности».

3 января 2023 года Минобороны РФ признало гибель 89 военнослужащих в Макеевке.

По состоянию на 11 марта 2023 84 военнослужащих ВС РФ посмертно были представлены к высшей государственной награде — Герой Российской Федерации. Среди них — 2 генерала, 7 полковников, 11 подполковников, 11 майоров.

Потери украинской стороны 

26 февраля, по утверждению министерства обороны России, в Харьковской области в плен добровольно сдался , вооружённый комплексами ПВО «Бук М-1», и был задержан 471 военнослужащий.

Согласно сделанному 1 марта заявлению Народной милиции ДНР, не подтверждаемому украинской стороной, в результате действий вооружённых сил ДНР и ЛНР погиб украинский бригадный генерал Дмитрий Красильников, командующий оперативно-тактической группой «Север», а также украинский полковник Дмитрий Титенко, командир 53-й отдельной механизированной бригады. В последующие месяцы российские и украинские СМИ неоднократно ссылались на заявления генерала Красильникова как живого человека.

5 марта были опубликованы фотографии захваченной украинской военной базы под Херсоном. На фотографиях и видео были видны десятки украинских танков Т-64 и Т-80, бронетранспортёров, боевых машин пехоты и грузовиков. Также в числе трофеев российской армии упоминались 45 000 тонн боеприпасов.

По данным Народной милиции ЛНР, в период с 5 по 8 марта в боях с силами ЛНР украинская сторона потеряла 278 человек, 16 танков, 15 боевых машин пехоты, 35 единиц боевой бронированной техники, 15 единиц автомобильного транспорта, 11 беспилотных летательных аппаратов типа «Крыло», а также 17 долговременных огневых точек, 30 огневых точек, оснащённых противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулемётами и гранатомётами различных систем.

19 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что были уничтожены 35 огневых точек и 63 солдата противника, а также захвачены две реактивных системы БМ-21 «Град» и машины подвоза с боекомплектом к ним, две БМП и один БТР из состава 54-й бригады ВСУ.

25 марта Министерство обороны РФ оценило украинские потери за время военных действий в 14 тысяч убитыми и 16 тысяч ранеными. Уже тогда первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявлял, что украинские ВВС и системы ПВО практически уничтожены, а ВМС — перестали существовать. Также 25 марта сетевое издание Медиазона отмечало, что 5, 9 и 25 марта российское ведомство заявляло о «практически полном» уничтожении украинского ПВО.

28 марта на брифинге Игорь Конашенков заявил, что уничтожены 1721 танка и других боевых бронированных машин, 1568 единиц специальной военной автомобильной техники, 721 орудие полевой артиллерии и миномёта, 309 беспилотных летательных аппаратов, 172 реактивные системы залпового огня, 123 самолёта и 74 вертолёта.

29 марта министр обороны Шойгу заявил, что из 152 самолётов, находившихся в строю ВВС Украины, уничтожены 123, выведены из строя 77 вертолётов из 149, а также 152 комплекса ЗРК большой и средней дальности из 180.

13 апреля 2022 года Минобороны РФ заявило, что в Мариуполе добровольно сложило оружие и сдалось в плен более 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины. В составе группы было 162 офицера.

16 апреля Игорь Конашенков озвучил безвозвратные потери армии и нацгвардии Украины, а также зарубежных наёмников, составившие, по его словам, 23 367 человек, из которых около 4000 погибло в Мариуполе. 21 апреля Министерство обороны РФ объявило, что уничтожены 99 % танков и ББМ (2410 из 2416), 92 % боевых самолётов (140 из 152) и 71 % вертолётов (106 из 149), находившихся на вооружении Украины к 24 февраля.

7 июня министр обороны Шойгу заявил, что всего российские войска взяли в плен 6489 украинских военнослужащих.

Достоверность сведений российской стороны 
В июне 2022 года издание «Проект» выпустило расследование «Подмена мест слагаемых», в котором на основе анализа 196 брифингов Минобороны РФ пришло к выводу, что предоставленные им данные часто не соответствуют действительности. Так, ведомство обвинялось в завышении числа уничтоженной техники и солдат, неоднократных сообщениях о взятии одних и тех же населённых пунктов, использовании неоднозначных терминов вроде «скопления живой силы и техники», уничтожении большего числа самолётов и «байрактаров», чем их было у украинской армии.

С другой стороны, число погибших российских солдат российские власти могут недооценивать — погибшим считается солдат, тело которого удалось идентифицировать, а солдаты, трупы которых захоронены на Украине, не возвращены в Россию или не поддаются опознаванию могут в лучшем случае быть отнесены к категории пропавших без вести. При этом Россия не спешит забирать трупы российских солдат, хранящиеся на Украине — по заявлению Алексея Арестовича, в апреле в украинских моргах хранились 7000 неопознанных трупов россиян.

Информация третьих сторон 
26 февраля Белорусская служба радио «Свобода» со ссылкой на данные, полученные от неназванных врачей Республиканского центра радиационной медицины в Гомеле, сообщила, что в этом лечебном учреждении, расположенном недалеко от трассы на Чернигов, пребывают свыше 150 раненых российских военных.

26 февраля издание Meduza обратилось за комментарием к старшему научному сотруднику  Роберту Ли, который отметил, что в условиях активной фазы военного конфликта подсчитать потери очень трудно. А отвечая на вопрос о том, насколько точны сведения украинской стороны о потерях России, Ли указал, что любые приблизительные данные о них, вероятнее всего, будут в значительной степени искажены. При этом он сделал возможное исключение для отчётов о собственных потерях, которые при этом тоже наверняка занижены.

В октябре 2022 года «Важные истории» со ссылкой на бывшего офицера российских спецслужб и действующего офицера ФСБ сообщило о безвозвратных потерях российской армии: более 90 тысяч человек. Озвученная цифра близка к данным, которые в начале сентября назвал министр обороны Великобритании.

Разведка 
8 марта  Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант , опираясь на информацию из разведывательных и открытых источников, заявил что с начала боевых действий на Украине погибло от 2000 до 4000 российских военных.

17 марта New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщила, что, «основанная на собственных данных разведки, спутниковых снимках и публикациях в СМИ», консервативная оценка потерь ВС РФ на 22-й день конфликта — 7 тыс. убитых.

25 марта издание Politico со ссылкой на неназванные «западные официальные лица» заявило, что командир 37 мотострелковой бригады ВС РФ был убит собственными подчинёнными вследствие масштабов потерь (до 50 % личного состава), понесённых его бригадой.

В конце июля 2022 глава британской внешней разведки Ричард Мур подтвердил цифры потерь российской армии в 15 тыс. человек убитыми, которые ранее назвал глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Мур назвал эти данные «вероятно, консервативными оценками», отметив при этом:

Это примерно то же число людей, которое они потеряли за 10 лет войны в Афганистане в 1980-е. И это совсем не ребята из среднего класса в Санкт-Петербурге или Москве. Это бедные ребята из рабочих городов в Сибири. Среди них непропорционально много представителей национальных меньшинств. Это пушечное мясо.

Оценки 
9 марта адъюнкт-профессор общественных наук Университета Западной Австралии  проанализировал потери российских войск. По его оценкам, «хотя утверждения ни одной из сторон не могут быть проверены, даже если мы полагаемся на официальные российские данные», согласно которым «Москва официально оценивает число своих солдат, убитых и раненых за первую неделю боёв, примерно в 500 и 1600 человек соответственно», то «эти цифры превышают советские потери в среднем около 28 военнослужащих за сопоставимый период в Афганистане». В связи с этим он делает вывод, что «если Россия продолжит нести потери в войсках такими же темпами и если война затянется на недели и месяцы, то действия России на Украине будут значительно хуже советских операций в Афганистане». Сайкал считает, что «это может произойти, если украинское сопротивление сохранит свою силу, а страны НАТО обеспечат непрерывную поставку разведывательных данных и оружия, включая, что наиболее важно, ракеты „Стингер“». При этом он отмечает, что «даже если российские силы возьмут Киев и некоторые другие крупные города, у украинцев будут хорошие позиции для участия в эффективном мятеже, особенно с запада от Днепра, как это сделали моджахеды».

10 марта CBS отметила, что неназванный официальный представитель США сообщил, что оценивает потери украинской армии убитыми в 2000 — 4000 человек.

17 марта Русская служба Би-би-си отмечала, что «российское Минобороны считает, что погибших украинских солдат как минимум в 10 раз больше». 21 марта Служба на основании открытых источников сообщила, что «Украина на данный момент оценивает российские потери в 15 тысяч человек — однако украинское агентство УНИАН уточнило, что в эту цифру могут входить не только погибшие, но и раненые». В то же время, по информации из первоисточника — агентства УНИАН — «украинские защитники ликвидировали 15 тысяч оккупантов».

23 марта неназванный официальный представитель НАТО заявил, что за первый месяц военных действий общее число российских военных, попавших в плен, раненых или убитых составило 40 тыс..

27 марта Русская служба Би-би-си отметила, что международный обозреватель газеты The Wall Street Journal  заявил, со ссылкой на аналитический сайт Oryx, что визуально подтверждённые и задокументированные потери танков (преимущественно танки T-72, Т-80 и Т-90, и разных модификаций) с российской стороны за месяц боевых действий составляют по меньшей мере 300, что примерно соответствует всему французскому танковому парку и половине британского. По состоянию на 6 апреля, по данным того же источника, документально подтверждены потери 446 танков и 824 бронемашин с российской стороны и 94 танков и 171 бронемашины с украинской.

28 марта основатель группы расследователей «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев, комментируя видео, где глава Чечни Рамзан Кадыров в Мариуполе обнимается с генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, о ликвидации которого украинская сторона сообщила 18 марта, заявил, что его организация готова подтвердить гибель только одного генерала ВС РФ Суховецкого.

Исследователи «Информационного сопротивления» считают, что суммарные потери российских войск по состоянию на 3 мая 2022 приближаются к 76 тысячам человек.

3 июня 2022 года старший научный сотрудник по военным аспектам международной безопасности польского государственного Центра восточных исследований Анджей Вильк заявил, что украинская армия, вероятно, потеряла подавляющее большинство тяжёлого вооружения, с которым начала войну.

17 июля 2022 года начальник штаба обороны Великобритании заявил о оценке потерь российской армии — 50 тысяч солдат погибли или были ранены, уничтожено около 1700 танков и 4 тысяч боевых бронированных машин.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о оценке потерь российской армии — более 100 тысяч ранены или убиты.
СМИ отметили, что Минобороны России к 3 января заявило об уничтожении 27 установок HIMARS, в то время как фактически Украине были поставлены 20 установок.

По оценке начальника штаба обороны Норвегии Эйрика Кристофферсена, сделанной в январе 2023 года, российские военные потери составляют 180 тысяч убитых и раненых, украинские потери оцениваются в более 100 тысяч человек убитыми или ранеными. Жертвы гражданского населения Украины оценены в 30 тысяч убитых.

По открытым источникам 
24 марта корреспондент Forbes  по открытым данным оценил потери Украины в танках в 74 единицы, а России — в 274 единицы. При этом он утверждает, что, поскольку Украина захватила как минимум 117 неповреждённых российских танков, постольку их у Украины стало даже больше, чем было на момент вторжения. Количество захваченных Россией украинских танков оценивалось в 37 единиц.

Исследователи Русской службы Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» по состоянию на 17 марта 2023 года отметили подтверждение в открытых источниках гибели  российских военных, причём (судя по соотношению количества могил на российских кладбищах военнослужащих, о гибели которых появлялась информация, и тех, о которых не появлялась) эта оценка может быть как минимум вдвое меньше полного количества лишь захороненных в России военных, погибших в ходе вторжения. Таким образом, за год войны число подтверждённых по открытым источникам российских потерь превысило признанные официально советские потери в Афганистане за девять лет ( человек).

Среди погибших, известных по открытым источникам, 1849 составляют офицеры, в том числе 4 генерала-майора. Из погибших российских офицеров каждый четвёртый — это старший состав (майоры, подполковники и полковники). Самые высокие потери у военных по регионам — у уроженцев Краснодарского края, Свердловской области, Бурятии и Челябинской области. Россия понесла самые сильные потери в живой силе в первый день вторжения и . Ниже приведены данные о безвозвратных потерях по месяцам и типу солдат.

Самопровозглашенная республика ЛНР потери с момента полномасштабной войны не раскрывает, а ДНР перестала раскрывать в декабре 2022 года, но исследователи Русской службы Би-би-си по открытым источникам установили, что к началу марта 2023 года их потери составляют не менее 1700 и 5400 человек соответственно.

Исследователи интернет-издания «Важные истории» по состоянию на 2 декабря 2022 отметили подтверждение в открытых источниках гибели 9023 военных ВС РФ. Исследователи «Крымской правозащитной группы» по состоянию на 7 января 2022 зафиксировали подтверждения гибели 118 российских военных — уроженцев Крыма, который Украина рассматривает как свою временно оккупированную территорию. 

По состоянию на 17 марта 2023 г. журналистам издания «Кавказ.Реалии» на основе открытых источников были установлены имена 2774 убитых российских военных — уроженцев и жителей Северного Кавказа и Юга России (Чечня, Дагестан, Адыгея, Ингушетия, Краснодарский край, Калмыкия, Северная Осетия, Ставропольский край). По подсчетам издания «Сибирь.Реалии» на 10 марта 2023 г. удалось установить имена не менее 4036 российских военных, родившихся в областях и регионах Сибири и Дальнего Востока. Лидеры по количеству погибших — Республика Бурятия, Забайкальский и Алтайский краи. По подсчетам издания «Idel.Реалии» на 28 февраля 2023 года удалось установить имена 3421 российского военного, родившегося в республиках и областях Поволжья (Башкортостан, Татарстан, Кировская область, Марий Эл, Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Удмуртия, Ульяновская область, Чувашия, Астраханская область).

«Новая газета Европа» изучила почти 10 тысяч постов во «ВКонтакте» и к концу февраля 2023 года обнаружила упоминания о поиске 1365 военных. При этом о пропаже сообщают в соцсетях далеко не все родственники. В среднем солдаты пропадают через 2 месяца после отправки на фронт, а на их поиски уходят ещё месяцы. О 85 военных ничего не известно даже спустя полгода поисков.

«Новая газета. Европа» в середине июля 2022 года выяснила, что российские власти выделили семьям погибших и раненных на войне 113 млрд рублей. Это свидетельствует о том, что российская армия уже потеряла около 15—17 тысяч человек убитыми и ранеными — каждого десятого от первоначальной группировки.

26 мая министерство обороны США дало следующую оценку потерь военной техники России: около 1000 танков, более 350 единиц артиллерии, почти 30 самолётов, более 50 вертолётов.

По состоянию на 13 марта 2022 редакторами группы «Oryx» были найдены фото и видео свидетельства потери (уничтоженными, повреждёнными, брошенными и захваченными) 9629 единиц техники со стороны России, 3079 единиц техники — со стороны ВСУ. Ниже приведены документальные данные «Oryx» о безвозвратных потерях техники по странам и типу:

Чешская мониторинговая группа «Russian Officers killed in Ukraine», ведущая подсчёты гибели российских офицеров (младших, старших и высших) на войне на Украине по состоянию на 12 марта 2023 года обнаружила подтверждения гибели 1927 человек. Ниже приведены документальные данные безвозвратных потерь по званию и количеству:

По состоянию на 17 марта 2023 г. администраторами телеграмм-канала «Горюшко» на основе открытых источников были установлены имена 17400 убитых российских военных и бойцов ЧВК, уничтоженных в ходе полномасштабного вторжения РФ на Украину. Группа OSINT-исследователей «Necro Mancer», занимающаяся установкой, документацией и анализом событий российско-украинской войны, по состоянию на 29 января года зафиксировала имена по меньшей мере 4920 убитых (включая небоевые потери) российских солдат и бойцов ЛДНР.

Редакторы интернет-проекта «Книга памяти погибших за Украину», занимающиеся документацией потерь силовых структур Украины, по состоянию на 31 января 2023 года зафиксировали имена не менее 5906 погибших солдат ВСУ, Нацгвардии, полицейских и добровольцев. Ниже приведены данные о безвозвратных потерях по месяцам:

Участие иностранных граждан 
Из различных открытых источников и публикаций журналистов по состоянию на 17 октября известно о гибели минимум 48 иностранных граждан в рядах российской армии, народных милиций ДНР и ЛНР — контрактников и добровольцев и минимум 87 иностранных граждан с рядах силовых структур Украины:

За Россию, ДНР и ЛНР

За Украину

Пленные 

Родственники российских пленных зачастую вынуждены сами искать их по украинским источникам. Минобороны РФ никаких списков не публикует, а как составляются списки на обмен — неизвестно. Нередко Минобороны признаёт, что российский солдат попал в плен, только после того, как родные увидят его в видео-интервью с украинской стороны и сами обратятся к военным.

1 марта 2022 года в пгт. Краснополье Сумской области произошёл первый обмен пленными. По сообщению главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, опубликованному в Telegram, 
Живицкий подчеркнул, что «зеленый коридор» организован приказом Президента Украины Владимира Зеленского.

6 марта 2022 советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что «в связи с тем, что в результате боевых действий в плен попадают сотни военнослужащих российской армии, Украина будет вынуждена создавать для них полноценные лагеря». 18 марта в своём интервью «BBC News Україна» Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что такие лагеря уже функционируют.

16 марта 2022 года на 9 российских военнослужащих был обменян похищенный 11 марта группой из 10 человек и вывезенный в Луганск мэр Мелитополя Иван Фёдоров. По словам пресс-секретаря Офиса Президента Украины 
По словам Ивана Фёдорова, обмен произошёл со второй попытки. Первая попытка обмена была двумя днями ранее, 14 марта 

21 марта Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подтвердила с российской стороны обмен пленных.
В тот же день она сообщила, что российская сторона передала в Международный комитет Красного Креста список более чем 500 украинских военнопленных, заявив о готовности их обменять.

24 марта 2022 года состоялся первый полноценный обмен военнопленными по формуле «10 на 10». По сообщению вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, 10 украинских военнослужащих были обменяли на такое же количество захваченных в плен российских венных. Также 11 гражданских российских моряков, спасённых Украиной возле Одессы с затопленного после попадания снаряда танкера «Millennial Spirit», ходившего под молдавским флагом, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», захваченных при попытке забрать тела погибших украинских военных со Змеиного острова. По условиям соглашения, судно «Сапфир» также должно быть возвращено и оттранспортировано в один из портов Турции. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой подтвердила факт обмена пленных. Также, по её словам, в Россию удалось вернуть 6 дальнобойщиков. Столько же украинских отправилось в обратном направлении. Ещё 90 российских водителей продолжают оставаться на территории Украины. Тогда же украинская сторона направила в Российскую Федерацию обращение о немедленном возвращении 14 гражданских лиц, представителей органов местного самоуправления, захваченных российской стороной.

27 марта в интервью российским журналистам портала «Meduza», изданий «КоммерсантЪ» и «Новая газета», а также телеканала «Дождь» и YouTube-канала «Зыгарь» президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о проведенном обмене взятых в плен Россией военных на Змеином острове сообщил: 

1 апреля 2022 года в Запорожской области, по сообщениям заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко и вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, состоялся второй обмен военнопленных в формате «86 на 86».
По словам Ирины Верещук, принципиальной позицией украинской стороны было включение в список 15 военнослужащих-женщин. Российская сторона подтвердила факт обмена пленными.

4 апреля 2022 года в интервью «Українській правді. Життя» представитель Международного комитета Красного Креста Герард Пантрандольфи заявил, что организация получила списки военнопленных, «обязательные в рамках международного гуманитарного права». Однако доступа к военнопленным обеих сторон не имеет.

6 апреля 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил:

В тот же день в эфире всеукраинского телемарафона «FreeDom UA» Ирины Верещук указала на то, что российская сторона ставит условия для обмена: «военных — на военных, гражданских — на гражданских». В то же время в заложниках у России находится множество гражданских лиц, обменивать которых на военных не разрешает Женевская конвенция.

9 апреля 2022 года состоялся третий обмен пленными. По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, 
Также Ирина Верещук и Татьяна Москалькова подтверждают, что территорию Украины покинули 32 российских и 23 белорусских дальнобойщика. В обратном направлении из России вернулись 20 водителей. Таким образом, на 9 апреля всего домой вернулись 34 украинских дальнобойщика.

9 марта на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» ряд военнослужащих ВС РФ заявил о желании остаться на территории Украины, мотивируя своё желание тем, что «в России нас и так считают уже мертвыми» и «если нас обменяют, то нас расстреляют свои же».

Пропавшие без вести 
По открытым данным на конец февраля 2023 года идентифицировано 1365 пропавших без вести военных РФ, ДНР и ЛНР. Полное число пропавших без вести больше. Глава правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко оценивает его примерно в 24 тысячи человек: «Без вести пропавшие — это в основном погибшие, чьи тела не найдены. На данный момент нам известно о 12 тысячах верифицированных погибших. Пропавших, скорее всего, вдвое больше».

Гражданское население 

По данным министерства здравоохранения Украины, за первые 3 дня в результате боевых действий 198 человек погибло и 1115 ранены, при этом отсутствует разделение на военные и гражданские потери, а также не уточняется, были ли сюда включены гражданские лица, погибшие во время обстрелов территорий ОРДЛО. В частности, 25 февраля в Горловке, на территории, подконтрольной ДНР, попаданием артиллерийского снаряда были убиты 2 учительницы. Вечером 27 февраля МВД Украины сообщило, что за первые 4 дня войны погибли 352 и были ранены 1684 гражданских лица, опять же не было указано, были ли сюда включены потери мирных жителей на территориях ДНР и ЛНР. Ко 2 марта, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, погибли свыше 2000 гражданских лиц. По данным Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, на утро 15 апреля погибло не менее 2700 человек, включая женщин и детей, по случаям смертей которых возбуждены уголовные дела и проведена судебно-медицинская экспертиза трупов. Также она сообщает о гибели 208 детей и не менее 386 получивших ранения на утро 22 апреля.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала боевых действий по 12 марта 2023 года на Украине, в том числе территориях, оккупированных Россией, подтверждены 8231 убитое и  раненых гражданских лиц. Среди подтверждённых погибших гражданских — 494 ребёнка, среди раненых — 979. Из общего числа на территории Донецкой и Луганской областей пострадали  человек (4394 погибших, 7536 получивших ранения), в том числе 2879 человек (632 погибших, 2247 получивших ранения) на территории, контролируемой Россией и самопровозглашёнными республиками ДНР и ЛНР. Управление по правам человека уточнило, что полные реальные потери среди мирного населения, скорее всего, значительно выше, особенно в таких городах как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная и Северодонецк, где шли интенсивные боевые действия.

6 марта 2022 года в ходе боёв за Бучу, по заявлению местного городского совета, российские войска постоянно обстреливали жилые кварталы, а сам местный совет просил помощи в эвакуации людей. Мирные жители скрылись в подвалах и город не могли получить гуманитарную помощь. После ухода российских войск из Бучи съёмочные группы информационных агентств «Рейтер» и «Франс-Пресс» передали в эфир кадры многочисленных мёртвых тел на улицах города. У некоторых убитых руки связаны за спиной. Организация Human Rights Watch заявила, что собрала несомненные доказательства совершения военного преступления, выразившегося в бессудной казни гражданского лица российскими войсками.

В России существует ГОСТ Р 42.7.01-2021, который устанавливает, кто, где и как должен хоронить тела во время войны и при ЧС. Этот официальный документ предлагает также и методы расчёта возможного числа убитых в случаях бомбежки города, жители которого не находятся в специально оборудованных укрытиях. В правительстве РФ заранее подсчитали, сколько людей погибнет в Мариуполе, когда принимали решение обстреливать Мариуполь.

По сообщению официального представителя Международной комиссии по пропавшим без вести Мэтью Холлидея, на Украине более 15 тысяч человек пропали без вести. Это лишь минимальная оценка, так как только в Мариуполе, по оценкам властей, до  человек погибли или пропали без вести.

См. также: фото и видео убитых мирных жителей.

Потери среди иностранных волонтёров и гражданских 
27 февраля  заявило о гибели четырёх граждан Азербайджана: три человека погибли при обстреле колонны из восьми автомобилей азербайджанцев, пытавшихся эвакуироваться из Одесской области в Молдавию, ещё один человек был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова.

1 марта при обстреле Харькова погиб студент-медик из Индии.

В начале марта в Киевской области пропали без вести 11 граждан Узбекистана; к концу апреля информации о них не появилось. 25 июля уроженец Узбекистана, волонтёр Сардор Хакимов погиб в результате ракетного обстрела в Чугуеве.

16 марта в результате обстрела очереди за хлебом в Чернигове погиб, среди прочих, 67-летний гражданин США, университетский преподаватель из Миннесоты.

Покушения на коллаборационистов и оккупационных чиновников 

На захваченных территориях Украины активно движение сопротивления. Их целями становятся политики, пошедшие на сотрудничество с российскими войсками и коллаборационистскими администрациями. В таблице ниже указано количество убитых известных коллаборационистов по областям:

Материальные потери 

К середине июня, по данным властей Украины, повреждена 121 тысяча жилых домов (из которых треть уничтожена полностью). Киевская школа экономики по состоянию на 8 августа насчитывала 131 тысячу пострадавших домов, а аналитический центр Ukrainian Legal Advisory Group по состоянию на конец июня — как минимум 140 тысяч. Такую же оценку опубликовало Минобороны Украины . По данным властей, пострадавшие дома составляют 6 % площади жилого фонда страны; в них жили не менее 3,5 млн человек (8 % населения). К середине июля в 23 городах повреждено или разрушено больше 50 % жилого фонда, а некоторые города уничтожены почти полностью (в Северодонецке — 90 %, в Мариуполе — не менее 80-90 % жилья). В число наиболее пострадавших городов входят также Попасная, Харьков, Чернигов и Лисичанск. Среди повреждённых и разрушенных домов 89 % — частные, 10 % — многоквартирные и 1 % — общежития.

По состоянию на 24 февраля 2023 года было повреждено не менее 3139 учебных и воспитательных заведений, из которых 441 разрушено полностью. Из пострадавших учебных заведений (по данным на июль) почти половина — школы, а треть — детские сады. По сентябрьской оценке ЮНИСЕФ, повреждены или разрушены около 10% школ Украины.

По состоянию на июль 2022 года повреждены 25 детских домов, интернатов и домов престарелых.

По сообщению Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 8 сентября разрушены 127 медицинских учреждений и повреждены ещё 826 (62 учреждения удалось восстановить). Кроме того, к началу июля были повреждены или разрушены более 500 аптек. 17 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о 43 ударах по больницам и другим медучреждениям с начала войны. По данным организации, минимум 33 нападения связаны с применением тяжелого вооружения, в частности огнестрельного оружия, танков, ракет, бомб или минометов. За год войны количество подтверждённых ВОЗ нападений на учреждения здравоохранения Украины достигло 741.

В ходе боёв за аэропорт «Антонов» (Гостомель) уничтожен единственный рабочий экземпляр самого большого и грузоподъёмного самолёта в мире — Ан-225 «Мрия». Его восстановление может занять несколько лет и потребует, по разным оценкам, от 800 млн до более 3 млрд долларов.
	
ЮНЕСКО по состоянию на 17 марта 2023 года подтверждала уничтожение или повреждение в ходе войны 247 объектов культуры: 107 религиозных сооружений, 20 музеев, 89 исторических зданий и культурных учреждений, 19 памятников и 12 библиотек (включены только случаи, известные по множественным надёжным источникам, и не включены случаи поверхностных повреждений). Министерство культуры Украины по состоянию на 3 ноября зафиксировало 564 случая повреждения или уничтожения объектов культурного наследия, среди которых 178 религиозных сооружений, 165 старинных зданий, 83 театра и дома культуры, 47 памятников, 37 библиотек, 37 музеев и 12 других объектов. Уничтожены не менее 7 братских могил советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, и повреждены не менее двух мемориалов жертв нацизма. Пострадали в том числе 23 памятника национального значения. Лаборатория мониторинга культурного наследия при Виргинском музее естественной истории по состоянию на 10 июня сообщает о признаках повреждения 458 объектов культуры. Полностью или почти полностью уничтожены около ста объектов культурного наследия.

Больше всего объектов культуры пострадало в Донецкой и Харьковской областях. Лишь в Харькове и в Чернигове от ракетно-бомбовых ударов повреждены и разрушены десятки памятников архитектуры и истории. Так, в Чернигове частично разрушены здание кинотеатра имени Щорса и дом В. В. Тарновского XIX века, где размещалась библиотека; повреждён Троицко-Ильинский монастырь и ряд других старинных церквей. Авиаудары по центру Харькова 1 марта поразили оперный театр и филармонию. Пострадали здание Харьковского театра кукол и Успенский собор.

В конце февраля в посёлке Иванкове от обстрела сгорел историко-краеведческий музей с коллекцией работ украинской художницы Марии Приймаченко (часть экспонатов спасли местные жители). В последнюю декаду марта обстрелом был разрушен Мариупольский художественный музей имени Куинджи, в экспозиции которого были полотна Айвазовского и Народных художников СССР Татьяны Яблонской, Николая Глущенко и Михаила Дерегуса.  ракетным ударом был уничтожен дом-музей Григория Сковороды в Сковородиновке Харьковской области, а  российский ракетный обстрел Харькова разрушил школу, в которой был музей Сергея Есенина. Под обстрелами пострадали также историко-краеведческий музей в Ахтырке, краеведческий музей в Бородянке, Мариупольский краеведческий музей, Харьковский художественный музей, областной художественный музей и Военно-исторический музей в Чернигове, историко-архитектурный музей «усадьба Попова» и музей в усадьбе «Тростянец».

После месяца войны — 25 марта — Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила о повреждении или разрушении не менее 59 сооружений духовного значения не менее чем в 8 областях (в среднем 2 объекта за день войны). Это преимущественно православные церкви. По состоянию на 15 июля власти Украины насчитывали 147 пострадавших религиозных объектов, треть из которых имеет статус памятника истории, архитектуры или градостроительства, а по состоянию на  2023 года — уже 307, из которых почти половина принадлежит УПЦ Московского патриархата. Так, в марте были разрушены три церкви XIX века: 7 марта — Свято-Георгиевская церковь в селе Заворичи Киевской области и церковь Рождества Богородицы в селе Вязовка Житомирской области, а 25 марта — церковь Вознесения Господня в селе Лукьяновка Киевской области. Обстрелами и авиаударами, начавшимися 12 марта, были разрушены несколько церквей Святогорской лавры; ещё ряд её церквей и других строений получили повреждения.

Согласно российской стороне, огнём украинских войск в конце марта и начале апреля нанесён ущерб складу на территории воинской части в районе села Красный Октябрь (Белгородская область) и нефтебазе в Белгороде. В первом случае повреждена 21 единица военной техники. Украинские представители отрицали причастность как к взрывам на военном складе (которые объясняли несчастным случаем в результате хранения устаревших боеприпасов), так и к пожару на нефтехранилище.

Потери техники 
В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года в результате пожара и взрыва российский ракетный крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения. Представители украинских властей заявили, что корабль был атакован двумя противокорабельными ракетами «Нептун». 14 апреля Министерство обороны России сообщило, что флагман российского Черноморского флота «Москва» затонул в условиях шторма при буксировке в порт из-за повреждений корпуса, полученных от детонации боезапаса во время пожара. Гибель «Москвы» стала самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. Остаточная стоимость крейсера составляла 750 млн долларов.

В начале октября The Wall Street Journal заявил, что Россия оставляет в Украине больше тяжелого вооружения, чем любая из западных стран поставляет Киеву; в частности, по данным аналитического проекта Oryx, вооруженные силы Украины захватили 460 российских танков (западные страны поставили 320), 92 самоходных орудия, 448 боевых машин пехоты (210 от Запада), 195 боевых бронированных машин (40 от Запада) и 44 ракетные системы (70 от Запада). WSJ обратил внимание, что эта информация была собрана по открытым источникам, следовательно, полное количество захваченной техники может быть выше.

Потери флота 
Как подсчитал «Проект», с начала войны как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены. Это составляет более 15% боевого состава, представлявшего собой к февралю 2022 года 74 единицы кораблей и катеров.

Потери авиации 
В ходе боевых действий и Россия и Украина активно применяли боевую авиацию. Обе стороны понесли сильные потери, однако из-за тумана войны установить точное количество потерянной авиатехники и судьбы экипажей затруднительно.

Россия 
По состоянию на 17 марта 2023 года, по данным Би-би-си и «Медиазоны», известно о 128 российских военных пилотах, погибших в ходе вторжения.
 24 февраля:
 в Воронежской области возле села Урыв-Покровка разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, перевозивший «особо ценное имущество». Экипаж погиб. Причиной крушения самолёта мог стать отказ техники.
 министерство обороны РФ подтвердило потерю штурмовика Су-25, назвав причиной крушения самолёта ошибку пилотирования, и пояснило, что лётчик благополучно катапультировался и вернулся в свою часть.
 26 февраля — вблизи села Саги в Херсонской области сбит российский Ми-35. Опубликованы изображения и видео уничтоженного вертолёта.
 1 марта:
 по информации от Министерства обороны Украины под Киевом был сбит истребитель Су-34, бортовой номер Red-31 с регистрационным номером RF-81251, принадлежащий 3-му боевому полку ВВС России, Россия не подтвердила потерю, проверить обстоятельства, при которых он был сбит не представляется возможным.
 Украина заявила, что над Киевским водохранилищем с помощью ПЗРК Stinger был сбит вертолёт Ми-35М. Уничтожение зафиксировано на видео. Вертолёт упал в воду, в мае его подняли на сушу.
 5 марта:

 в Чернигове украинскими ПВО был сбит Су-34 ВВС России (бортовой номер Red-24, регистрационный номер RF-81879). По словам главы черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса, один пилот — Александр Красноярцев попал в плен, а второй пилот погиб.
 в Николаевской области украинские военные сбили Су-30СМ, который принадлежал в\ч 59882 — авиаполк, базирующийся на территории Автономной Республики Крым в г. Саки. Пилоты попали в плен.
 7 марта:
 по меньшей мере шесть вертолетов типа Ми-24/Ми-35М были уничтожены во время ракетных обстрелов ВСУ оккупированного аэропорта «Херсон».
 подбит штурмовик Су-25, пилотируемый летчиком подполковником Олегом Червовым.
 10 марта — по информации от бойцов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ был сбит Су-25СМ (RF-91969), стоявший на вооружении 18-го полка Штурмовой авиации Восточного военного округа. Были опубликованы кадры крушения. Пилот майор Николай Прозоров погиб.
 15 марта — по меньшей мере девять вертолетов типа Ми-24/Ми-35 были уничтожены во время повторного ракетного обстрела аэропорта «Херсон».
 1 апреля — вблизи города Попасная в Луганской области зафиксировано уничтожение российского вертолета Ми-28Н с помощью ПЗРК «Starstreak». На видео видно, что вертолет — Ка-52 отстреливает НУРСы, затем аналогичный манёвр повторяет Ми-28Н, который, несмотря на отстрел тепловых ловушек, все-таки получает ракетой под хвостовую балку, в результате чего хвостовая часть отделилась от основной части корпуса и он почти сразу упал на землю.
 3 апреля — в Командовании Воздушных сил Украины заявили об уничтожении Су-35 противника вблизи города Изюм в Харьковской области. Пилот катапультировался и попал в плен. 18 апреля 2022 г. британские СМИ заявили что обломки и детали Су-35 были доставлены в Лабораторию оборонной науки и техники министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне, где были изучены британскими и американскими представителями. После первоначального анализа в Великобритании обломки перевезли в Неваду для более детального изучения.
 5 апреля — военнослужащими 95 ОДШБр было опубликовано видео, где пуском противотанковой ракеты «Стугна-П» был уничтожен ударный вертолет Ка-52. Этот вертолет завис в воздухе на небольшой высоте, вероятно, из-за применения управляемых ракет 9К121 «Вихрь», требующих после пуска оставлять цель в поле зрения..
 15 апреля — военнослужащие 93 ОМБр подбили из ПЗРК «Игла» Ка-52 в Харьковской области, и опубликовали кадры крушения, экипаж вертолёта погиб. Одним из погибших пилотов был полковник Василий Клещенко, заместитель начальника 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава. Имел более 2000 часов налета, участвовал в парадах до 9 мая в Москве в 2020 и 2021 годах.
 8 мая — оперативное командование ВСУ «Восток» распространило видео, в котором украинским Bayraktar TB2 был уничтожен российский вертолет Ми-8 при попытке высадки десанта российских войск на Змеином острове.
 22 мая — на российском Су-25 в Луганской области с ПЗРК «Игла» был сбит летчик с высшим званием — генерал-майор в отставке 63-летний Канамат Боташев.
 4 июня — украинские военнослужащие 128-й горнострелковой бригады сообщили о подбитом российском Ка-52 в Бахмутском районе Донецкой области. По словам украинских официальных лиц, вертолет был сбит из ПЗРК «Игла».
 12 июня — по информации от ВВС Украины над городом Изюмом Су-34 был сбит ракетой класса «земля-воздух».
 18 июля — в районе города Алчевск в результате «дружественного огня» силами ПВО РФ был сбит Су-34М с регистрационным номером RF-95890 из состава 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
 9 августа — по меньшей мере 6 Су-24М/Су-24МР и 5 Су-30СМ были уничтожены в результате предполагаемого удара ВСУ по аэродрому Новофедоровка.
 22 августа — российский Су-25 был сбит украинскими войсками из ПЗРК 9К38 «Игла» недалеко от Бахмута, Донецкая область.
 22 сентября — ударный вертолет Ка-52 сбит в Запорожской области зенитной ракетой. Летчики выжили.

Украина 

 24 февраля — Ан-26 потерпел крушение неподалеку от села Жуковцы в Обуховском районе Киевской области. На борту самолёта находились 14 человек, 5 из которых погибли.
 27 февраля — украинские ВВС потеряли Су-24 в бою над Бучей Киевской области. Летчики, командир Руслан Белоус и Роман Довгалюк, погибли и были награждены орденами Богдана Хмельницкого.
 2 марта — во время воздушного боя над Староконстантиновым Хмельницкой области был потерян один Су-25 из 299-й бригады тактической авиации. За штурвалом этого штурмовика погиб капитан Александр Корпан.
 8 марта — Ми-24 из состава 16-й бригады армейской авиации был сбит над Броварами. Пилоты полковник Александр Мариняк и капитан Иван Беззуб погибли.
 14 марта — согласно сообщению пресс-службы ГУР МО Украины, Су-25 был сбит над г. Волновахой Донецкой области. Пилот Роман Василюк катапультировался и попал в плен, но 24 апреля 2022 вернулся на подконтрольную Украине территорию.
 23 марта — МиГ-29, пилотируемый капитаном Дмитрием Чумаченко из 204-й тактической авиационной бригады, был потерян в воздушном бою с российской авиацией в Тетеревской сельской общине Житомирской области. Пилот ценой собственной жизни отвёл самолет от сельских домов и направил его в лесополосу.
 4 апреля — были опубликованы фото двух уничтоженных ещё в феврале в аэропорту Мелитополя Ил-76 из состава 25-й бригады транспортной авиации.
 5 апреля — Россия заявила, что сбила два украинских вертолёта Ми-8, которые использовались для эвакуации раненых бойцов полка «Азов» из осаждённого Мариуполя.
 22 апреля — крушение Ан-26 в Запорожской области. По предварительной информации самолёт задел ЛЭП, в результате чего загорелся двигатель. На борту находились трое пилотов, один погиб, двое доставлены в больницу. Самолёт выполнял технический рейс.
 7 мая — в воздушном бою в Чёрном море российский истребитель Су-30СМ сбил вертолет Ми-14 морской авиации Украины. За штурвалом этого вертолета погиб Герой Украины (посмертно), полковник Игорь Бездай.
 7 июня — украинский Су-27 с позывным Синий-38 был сбит при полете на малой высоте под Ореховом Запорожской области. По одной версии самолёт был уничтожен вражеской ракетой класса «воздух-воздух», по другой — дружественным огнем.
 8 августа — МиГ-29 из 204-й авиационной бригады, пилотируемый майором Антоном Листопадом, был потерян в бою с российскими войсками.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Attack On Europe: Documenting Equipment Losses During The 2022 Russian Invasion Of Ukraine
 Мы говорим про потери вооруженных сил РФ в Украине
 Слив ТОП
 Військовий портал Defense Express
 
 
 
 
 

 
Военные потери